John Kane, attore e scrittore britannico
John Kane, calciatore statunitense
John Kane, pittore statunitense